Добронра́вов — русская фамилия; женская форма Добронравова.

Известные носители 
 Добронравов, Александр Андреевич (род. 1962) — российский композитор и певец.
 Добронравов, Аркадий Павлович (1868—1933) — протоиерей, причислен к лику святых.
 Добронравов, Борис Георгиевич (1896—1949) — советский актёр.
 Добронравов, Василий Гаврилович (1861—1919) — историк, публицист, педагог, владимирский краевед, духовный писатель.
 Добронравов, Виктор Фёдорович (род. 1983) — российский актёр.
 Добронравов, Викторин Михайлович (1889—1937) — протоиерей, причислен к лику святых.
 Добронравов, Иван Фёдорович (род. 1989) — российский актёр.
 Добронравов, Игорь Степанович (1934—2014) — российский историк футбола и хоккея с мячом, один из составителей энциклопедического справочника «Российский футбол за 100 лет».
 Добронравов, Леонид Михайлович (1887—1926) — русский, румынский и французский писатель, актёр, режиссёр и пианист.
 
 Добронравов, Сергей Георгиевич (1894—1970) — русский и советский математик, механик, физик, москвовед и некрополист.

